Савочкін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Савочкін Єгор Семенович (1772-1863) — російський воєначальник, генерал-артилерист, учасник Вітчизняної війни 1812 року.
 Савочкін Ігор Юрійович (1963-2021) — російський актор і телеведучий.
 Савочкін Петро Сергійович (1905-1951) — Герой Радянського Союзу.
 Савочкін Сергій Вікторович (. 1976) — російський футболіст.

Топоніми 
 Савочкина Паломь — село в Шум'янському районі Смоленської області Росії.